Код АТХ-A ()  «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QA.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код А01 — Стоматологические препараты
 АТХ код A02 — Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
 АТХ код A03 — Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ
 АТХ код A04 — Противорвотные препараты
 АТХ код A05 — Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
 АТХ код A06 — Слабительные препараты
 АТХ код A07 — Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
 АТХ код A08 — Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)
 АТХ код A09 — Препараты, способствующие  пищеварению  (включая ферменты)
 АТХ код A10 — Препараты для лечения сахарного диабета
 АТХ код A11 — Витамины
 АТХ код A12 — Минеральные добавки
 АТХ код A13 — Общетонизирующие препараты
 АТХ код A14 — Анаболические средства для системного применения
 АТХ код A15 — Стимуляторы аппетита
 АТХ код A16 — Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ

Примечания 

Коды АТХ